Ludelbach ist ein Gewässername:

 Ludelbach (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz in Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Ludelbach (Weyregger Bach), rechter Zufluss vom Taubenkogel des Weyregger Bachs (zum Attersee) vor Hasenbach, Gemeinde Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 
Siehe auch:
 Luderbach